«Конец Чёрной топи» — советский кукольный мультфильм-сказка 1960 года, снятый на студии «Союзмультфильм». Режиссёр — Владимир Дегтярёв, известный и своими рисованными мультфильмами («Паровозик из Ромашкова»), но большинство его работ — кукольное кино.

Современная сказка о том, как осушение болот заставляет отступить или «перевоспитаться» лесную нечисть — Бабу-Ягу, Водяного, Лешего.

Сюжет 
Чёрная топь — это болото в дремучем лесу. Возле него с давних пор жили Леший, Баба-Яга и Водяной. Однажды над болотом шумно пролетает самолёт, а потом и вертолёт. Перепуганная и обозлённая Баба-Яга решает улететь в ступе подальше от болота.

Леший отправляется в разведку и попадает в современную деревню. Дойдя до дома культуры, он слышит лекцию одного профессора, который открыто заявляет, что лешие, водяные и прочая нечисть — это «вредное суеверие». Опечаленный такой новостью, Леший возвращается в свой лес и встречает там землемера. Тот сообщает ему, что болото будут осушать, а сказочным персонажам — место в сказке и кино. В финале Леший, Водяной и Баба-Яга уходят по дороге «в сказку».

Создатели

Роли озвучивали 
 Георгий Вицин — Леший
 Владимир Ратомский — Водяной
 Ирина Мазинг — Баба-яга
 Владимир Лепко — профессор

Издания 

 В 1990-е годы на аудиокассетах изданием «Twic Lyrec» была выпущена аудиосказка по одноимённому мультфильму с текстом Александра Пожарова.

Интересные факты 
 Образ Лешего оказался удачным и был использован режиссёром в мультфильме «Новогодняя сказка» в 1972 году.

О мультфильме 
«Конец Чёрной Топи» (1960) был одним из первых фильмов, в котором режиссёр и художник Владимир Данилевич использовали такое важнейшее выразительное средство объемного кино, как фактура материала. Особенно хорош был Леший, «смонтированный» из сучков, коры и прочих лесных деталей, — прием тогда новый для нашей мультипликации.

Яркими явлениями стали фильмы Владимира Дегтярёва «Конец Чёрной Топи» (1960) и «Кто сказал мяу?» (1962).

В качестве примера можно рассмотреть судьбу одной из классических картин «Союзмультфильма», «вошедшей в учебники», — «Конец Черной топи» В. Д. Дегтярева (по сценарию А. Г. Снесарева, художник-постановщик — В. П. Данилевич). Содержание её можно не пересказывать ввиду хрестоматийности. Это — одна из наиболее пострадавших от цензуры анимационных лент, новаторская для своего времени попытка создания современной сказки (жанра, наряду с притчей, наиболее «подозрительного» для цензоров).

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Конец Чёрной топи» на сайте «Советские мультфильмы»
 Владимир Дегтярев — Энциклопедия отечественного кино

Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Владимира Дегтярёва
Кукольные мультфильмы СССР 1960 года
Мультфильмы-сказки